|-
|(81251)||2000 FC35|| align=right|14,6|| align=right|2,610|| align=right|0,099|| align=right|3,51|| align=right|4,215||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81252)||2000 FG35|| align=right|14,1|| align=right|2,571|| align=right|0,164|| align=right|15,90|| align=right|4,121||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81253)||2000 FN35|| align=right|15,0|| align=right|2,607|| align=right|0,067|| align=right|5,13|| align=right|4,210||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81254)||2000 FR35|| align=right|15,8|| align=right|2,560|| align=right|0,140|| align=right|5,16|| align=right|4,096||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81255)||2000 FT35|| align=right|16,1|| align=right|2,560|| align=right|0,231|| align=right|5,16|| align=right|4,095||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81256)||2000 FM36|| align=right|16,4|| align=right|2,461|| align=right|0,113|| align=right|4,01|| align=right|3,859||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81257)||2000 FQ36|| align=right|15,0|| align=right|2,550|| align=right|0,184|| align=right|12,11|| align=right|4,071||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81258)||2000 FD38|| align=right|15,0|| align=right|2,708|| align=right|0,045|| align=right|5,33|| align=right|4,456||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81259)||2000 FS38|| align=right|15,9|| align=right|2,387|| align=right|0,195|| align=right|2,18|| align=right|3,687||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81260)||2000 FJ41|| align=right|15,5|| align=right|2,520|| align=right|0,138|| align=right|4,10|| align=right|4,000||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81261)||2000 FP43|| align=right|14,8|| align=right|2,325|| align=right|0,148|| align=right|8,65|| align=right|3,545||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81262)||2000 FW43|| align=right|15,2|| align=right|2,525|| align=right|0,043|| align=right|5,10|| align=right|4,011||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81263)||2000 FZ43|| align=right|15,6|| align=right|2,406|| align=right|0,095|| align=right|6,70|| align=right|3,732||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81264)||2000 FF45|| align=right|16,1|| align=right|2,579|| align=right|0,076|| align=right|15,42|| align=right|4,141||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81265)||2000 FH45|| align=right|15,4|| align=right|2,701|| align=right|0,029|| align=right|14,79|| align=right|4,439||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81266)||2000 FT45|| align=right|15,2|| align=right|2,438|| align=right|0,076|| align=right|6,95|| align=right|3,805||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81267)||2000 FA46|| align=right|15,3|| align=right|2,434|| align=right|0,186|| align=right|8,53|| align=right|3,797||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81268)||2000 FY47|| align=right|15,1|| align=right|2,550|| align=right|0,021|| align=right|10,06|| align=right|4,071||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81269)||2000 FK48|| align=right|14,2|| align=right|2,739|| align=right|0,244|| align=right|10,78|| align=right|4,531||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81270)||2000 FN48|| align=right|14,9|| align=right|2,682|| align=right|0,110|| align=right|5,34|| align=right|4,392||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81271)||2000 FS48|| align=right|13,3|| align=right|2,851|| align=right|0,087|| align=right|14,55|| align=right|4,813||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81272)||2000 FA49|| align=right|14,9|| align=right|2,644|| align=right|0,133|| align=right|11,64|| align=right|4,299||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81273)||2000 FA50|| align=right|14,7|| align=right|2,545|| align=right|0,249|| align=right|15,70|| align=right|4,060||MBA||30. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81274)||2000 FA51|| align=right|16,5|| align=right|2,638|| align=right|0,147|| align=right|2,68|| align=right|4,284||MBA||29. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81275)||2000 FC53|| align=right|16,1|| align=right|2,691|| align=right|0,058|| align=right|4,83|| align=right|4,413||MBA||30. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81276)||2000 FC54|| align=right|16,4|| align=right|2,431|| align=right|0,131|| align=right|6,34|| align=right|3,789||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81277)||2000 FZ55|| align=right|15,6|| align=right|2,531|| align=right|0,090|| align=right|3,31|| align=right|4,025||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81278)||2000 FK56|| align=right|15,5|| align=right|2,740|| align=right|0,053|| align=right|5,41|| align=right|4,534||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81279)||2000 FU56|| align=right|15,8|| align=right|2,458|| align=right|0,088|| align=right|7,01|| align=right|3,854||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81280)||2000 FK57|| align=right|16,0|| align=right|2,539|| align=right|0,162|| align=right|7,13|| align=right|4,044||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81281)||2000 FP58|| align=right|14,7|| align=right|2,391|| align=right|0,178|| align=right|12,74|| align=right|3,697||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81282)||2000 FC59|| align=right|14,9|| align=right|2,381|| align=right|0,113|| align=right|7,59|| align=right|3,673||MBA||28. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81283)||2000 FF59|| align=right|15,6|| align=right|2,563|| align=right|0,080|| align=right|10,89|| align=right|4,102||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81284)||2000 FK59|| align=right|14,6|| align=right|2,694|| align=right|0,176|| align=right|11,80|| align=right|4,421||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81285)||2000 FT59|| align=right|15,5|| align=right|2,646|| align=right|0,134|| align=right|12,49|| align=right|4,302||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81286)||2000 FE61|| align=right|14,4|| align=right|2,622|| align=right|0,100|| align=right|15,30|| align=right|4,246||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81287)||2000 FG62|| align=right|14,8|| align=right|2,725|| align=right|0,045|| align=right|8,36|| align=right|4,496||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81288)||2000 FP63|| align=right|15,2|| align=right|2,785|| align=right|0,081|| align=right|5,24|| align=right|4,646||MBA||29. marec 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81289)||2000 FC65|| align=right|15,6|| align=right|2,423|| align=right|0,086|| align=right|4,12|| align=right|3,770||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81290)||2000 FM69|| align=right|15,9|| align=right|2,692|| align=right|0,054|| align=right|6,05|| align=right|4,415||MBA||27. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81291)||2000 FA70|| align=right|15,7|| align=right|2,790|| align=right|0,069|| align=right|7,55|| align=right|4,659||MBA||27. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81292)||2000 FQ71|| align=right|15,0|| align=right|2,561|| align=right|0,147|| align=right|14,75|| align=right|4,099||MBA||26. marec 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81293)||2000 FR72|| align=right|16,7|| align=right|2,607|| align=right|0,109|| align=right|3,88|| align=right|4,208||MBA||25. marec 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81294)||2000 GM|| align=right|15,5|| align=right|2,642|| align=right|0,133|| align=right|3,14|| align=right|4,295||MBA||2. april 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(81295)||2000 GU|| align=right|16,4|| align=right|2,566|| align=right|0,107|| align=right|3,88|| align=right|4,110||MBA||2. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81296)||2000 GJ1|| align=right|15,4|| align=right|2,550|| align=right|0,208|| align=right|8,07|| align=right|4,071||MBA||2. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81297)||2000 GR1|| align=right|14,0|| align=right|2,750|| align=right|0,260|| align=right|10,07|| align=right|4,559||MBA||4. april 2000||Prescott||P. G. Comba
|-
|(81298)||2000 GW1|| align=right|14,8|| align=right|2,314|| align=right|0,255|| align=right|22,73|| align=right|3,520||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81299)||2000 GP2|| align=right|15,5|| align=right|2,612|| align=right|0,153|| align=right|11,63|| align=right|4,220||MBA||2. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81300)||2000 GW2|| align=right|13,9|| align=right|2,424|| align=right|0,262|| align=right|25,23|| align=right|3,774||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81301)||2000 GM3|| align=right|15,2|| align=right|2,632|| align=right|0,322|| align=right|28,68|| align=right|4,270||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81302)||2000 GE5|| align=right|14,6|| align=right|2,532|| align=right|0,178|| align=right|5,48|| align=right|4,028||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81303)||2000 GY5|| align=right|15,2|| align=right|2,719|| align=right|0,143|| align=right|11,74|| align=right|4,483||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81304)||2000 GZ5|| align=right|15,5|| align=right|2,655|| align=right|0,113|| align=right|1,59|| align=right|4,325||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81305)||2000 GP6|| align=right|15,2|| align=right|2,725|| align=right|0,140|| align=right|13,10|| align=right|4,497||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81306)||2000 GV7|| align=right|14,4|| align=right|2,667|| align=right|0,314|| align=right|9,01|| align=right|4,355||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81307)||2000 GZ8|| align=right|15,9|| align=right|2,420|| align=right|0,131|| align=right|2,00|| align=right|3,763||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81308)||2000 GC9|| align=right|15,7|| align=right|2,562|| align=right|0,173|| align=right|3,03|| align=right|4,101||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81309)||2000 GD10|| align=right|15,6|| align=right|2,441|| align=right|0,129|| align=right|1,90|| align=right|3,814||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81310)||2000 GM10|| align=right|16,4|| align=right|2,601|| align=right|0,143|| align=right|3,23|| align=right|4,194||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81311)||2000 GU10|| align=right|15,6|| align=right|2,650|| align=right|0,139|| align=right|1,67|| align=right|4,313||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81312)||2000 GL11|| align=right|16,3|| align=right|2,694|| align=right|0,060|| align=right|3,40|| align=right|4,421||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81313)||2000 GD12|| align=right|15,5|| align=right|2,598|| align=right|0,170|| align=right|5,46|| align=right|4,188||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81314)||2000 GQ12|| align=right|16,4|| align=right|2,531|| align=right|0,186|| align=right|4,23|| align=right|4,025||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81315)||2000 GX12|| align=right|15,0|| align=right|2,599|| align=right|0,096|| align=right|13,83|| align=right|4,190||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81316)||2000 GE13|| align=right|15,6|| align=right|2,766|| align=right|0,054|| align=right|1,49|| align=right|4,601||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81317)||2000 GM14|| align=right|14,9|| align=right|2,735|| align=right|0,051|| align=right|9,67|| align=right|4,522||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81318)||2000 GW14|| align=right|15,9|| align=right|2,513|| align=right|0,068|| align=right|2,38|| align=right|3,984||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81319)||2000 GB15|| align=right|16,2|| align=right|2,453|| align=right|0,039|| align=right|3,54|| align=right|3,842||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81320)||2000 GP15|| align=right|15,4|| align=right|2,610|| align=right|0,127|| align=right|11,79|| align=right|4,217||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81321)||2000 GE17|| align=right|15,1|| align=right|2,523|| align=right|0,146|| align=right|3,10|| align=right|4,008||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81322)||2000 GC20|| align=right|15,8|| align=right|2,528|| align=right|0,041|| align=right|0,18|| align=right|4,018||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81323)||2000 GM20|| align=right|15,3|| align=right|2,783|| align=right|0,233|| align=right|10,72|| align=right|4,641||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81324)||2000 GC21|| align=right|15,1|| align=right|2,794|| align=right|0,071|| align=right|2,04|| align=right|4,669||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81325)||2000 GM22|| align=right|15,2|| align=right|2,413|| align=right|0,168|| align=right|2,63|| align=right|3,748||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81326)||2000 GO25|| align=right|16,1|| align=right|2,573|| align=right|0,142|| align=right|0,61|| align=right|4,127||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81327)||2000 GY26|| align=right|15,7|| align=right|2,594|| align=right|0,228|| align=right|3,16|| align=right|4,177||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81328)||2000 GA28|| align=right|14,9|| align=right|2,725|| align=right|0,058|| align=right|9,39|| align=right|4,498||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81329)||2000 GE28|| align=right|15,6|| align=right|2,630|| align=right|0,144|| align=right|1,59|| align=right|4,264||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81330)||2000 GN30|| align=right|15,4|| align=right|2,597|| align=right|0,161|| align=right|7,42|| align=right|4,185||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81331)||2000 GF32|| align=right|15,5|| align=right|2,591|| align=right|0,093|| align=right|4,05|| align=right|4,169||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81332)||2000 GJ32|| align=right|15,6|| align=right|2,702|| align=right|0,153|| align=right|1,32|| align=right|4,440||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81333)||2000 GR32|| align=right|15,4|| align=right|2,760|| align=right|0,061|| align=right|2,50|| align=right|4,583||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81334)||2000 GS32|| align=right|16,1|| align=right|2,714|| align=right|0,049|| align=right|3,46|| align=right|4,470||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81335)||2000 GP33|| align=right|15,9|| align=right|2,556|| align=right|0,120|| align=right|3,15|| align=right|4,086||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81336)||2000 GX35|| align=right|15,1|| align=right|2,689|| align=right|0,109|| align=right|1,64|| align=right|4,408||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81337)||2000 GP36|| align=right|15,1|| align=right|2,610|| align=right|0,120|| align=right|13,66|| align=right|4,215||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81338)||2000 GR37|| align=right|15,2|| align=right|2,889|| align=right|0,045|| align=right|2,39|| align=right|4,909||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81339)||2000 GB38|| align=right|15,8|| align=right|2,677|| align=right|0,046|| align=right|7,48|| align=right|4,379||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81340)||2000 GL38|| align=right|15,8|| align=right|2,682|| align=right|0,153|| align=right|3,73|| align=right|4,390||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81341)||2000 GS38|| align=right|14,6|| align=right|2,671|| align=right|0,189|| align=right|12,30|| align=right|4,364||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81342)||2000 GJ40|| align=right|14,3|| align=right|2,676|| align=right|0,182|| align=right|11,64|| align=right|4,376||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81343)||2000 GB41|| align=right|16,8|| align=right|2,524|| align=right|0,050|| align=right|1,59|| align=right|4,010||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81344)||2000 GJ41|| align=right|15,4|| align=right|2,733|| align=right|0,221|| align=right|15,26|| align=right|4,517||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81345)||2000 GW41|| align=right|15,7|| align=right|2,610|| align=right|0,108|| align=right|2,98|| align=right|4,216||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81346)||2000 GX43|| align=right|15,8|| align=right|2,609|| align=right|0,038|| align=right|3,66|| align=right|4,213||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81347)||2000 GB47|| align=right|16,8|| align=right|2,447|| align=right|0,137|| align=right|2,26|| align=right|3,827||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81348)||2000 GP47|| align=right|14,7|| align=right|2,744|| align=right|0,074|| align=right|4,49|| align=right|4,546||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81349)||2000 GV47|| align=right|15,9|| align=right|2,429|| align=right|0,212|| align=right|5,57|| align=right|3,786||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81350)||2000 GC49|| align=right|15,6|| align=right|2,753|| align=right|0,036|| align=right|1,18|| align=right|4,566||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81351)||2000 GH50|| align=right|15,6|| align=right|2,564|| align=right|0,332|| align=right|11,60|| align=right|4,106||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81352)||2000 GN50|| align=right|15,0|| align=right|2,805|| align=right|0,073|| align=right|7,26|| align=right|4,697||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81353)||2000 GP50|| align=right|16,9|| align=right|2,534|| align=right|0,112|| align=right|12,96|| align=right|4,033||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81354)||2000 GR52|| align=right|15,1|| align=right|2,729|| align=right|0,086|| align=right|6,00|| align=right|4,506||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81355)||2000 GT52|| align=right|16,0|| align=right|2,629|| align=right|0,046|| align=right|3,47|| align=right|4,261||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81356)||2000 GT53|| align=right|16,0|| align=right|2,583|| align=right|0,083|| align=right|3,45|| align=right|4,152||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81357)||2000 GV55|| align=right|14,1|| align=right|2,680|| align=right|0,039|| align=right|5,81|| align=right|4,387||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81358)||2000 GH57|| align=right|15,6|| align=right|2,721|| align=right|0,027|| align=right|1,44|| align=right|4,487||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81359)||2000 GR57|| align=right|14,7|| align=right|2,646|| align=right|0,148|| align=right|12,67|| align=right|4,304||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81360)||2000 GL58|| align=right|15,5|| align=right|2,762|| align=right|0,096|| align=right|8,57|| align=right|4,589||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81361)||2000 GN59|| align=right|14,2|| align=right|2,933|| align=right|0,031|| align=right|12,02|| align=right|5,022||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81362)||2000 GU59|| align=right|15,3|| align=right|2,624|| align=right|0,117|| align=right|1,10|| align=right|4,249||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81363)||2000 GO60|| align=right|14,9|| align=right|2,763|| align=right|0,050|| align=right|8,42|| align=right|4,591||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81364)||2000 GG61|| align=right|15,0|| align=right|2,684|| align=right|0,047|| align=right|5,94|| align=right|4,397||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81365)||2000 GX61|| align=right|14,4|| align=right|3,141|| align=right|0,056|| align=right|12,96|| align=right|5,566||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81366)||2000 GM63|| align=right|15,9|| align=right|2,744|| align=right|0,210|| align=right|3,45|| align=right|4,544||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81367)||2000 GN64|| align=right|15,7|| align=right|2,779|| align=right|0,041|| align=right|3,09|| align=right|4,633||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81368)||2000 GR64|| align=right|15,9|| align=right|2,784|| align=right|0,066|| align=right|1,12|| align=right|4,645||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81369)||2000 GT64|| align=right|15,1|| align=right|2,670|| align=right|0,198|| align=right|15,67|| align=right|4,361||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81370)||2000 GV64|| align=right|15,0|| align=right|2,584|| align=right|0,066|| align=right|15,00|| align=right|4,153||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81371)||2000 GB65|| align=right|15,1|| align=right|2,582|| align=right|0,107|| align=right|13,04|| align=right|4,149||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81372)||2000 GG65|| align=right|16,0|| align=right|2,652|| align=right|0,023|| align=right|5,01|| align=right|4,318||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81373)||2000 GA67|| align=right|14,8|| align=right|2,617|| align=right|0,075|| align=right|21,49|| align=right|4,232||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81374)||2000 GE67|| align=right|14,9|| align=right|2,732|| align=right|0,138|| align=right|8,71|| align=right|4,516||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81375)||2000 GZ68|| align=right|15,3|| align=right|2,540|| align=right|0,119|| align=right|2,39|| align=right|4,046||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81376)||2000 GB69|| align=right|15,1|| align=right|2,466|| align=right|0,096|| align=right|6,83|| align=right|3,871||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81377)||2000 GG69|| align=right|14,3|| align=right|2,617|| align=right|0,165|| align=right|12,43|| align=right|4,234||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81378)||2000 GT69|| align=right|15,6|| align=right|2,619|| align=right|0,072|| align=right|2,25|| align=right|4,238||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81379)||2000 GO70|| align=right|15,2|| align=right|2,668|| align=right|0,218|| align=right|4,42|| align=right|4,358||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81380)||2000 GT70|| align=right|14,9|| align=right|2,688|| align=right|0,168|| align=right|10,92|| align=right|4,407||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81381)||2000 GJ71|| align=right|15,2|| align=right|2,562|| align=right|0,219|| align=right|15,70|| align=right|4,101||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81382)||2000 GO71|| align=right|14,6|| align=right|2,806|| align=right|0,211|| align=right|7,18|| align=right|4,700||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81383)||2000 GP71|| align=right|14,4|| align=right|2,577|| align=right|0,149|| align=right|13,13|| align=right|4,136||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81384)||2000 GU71|| align=right|16,0|| align=right|2,553|| align=right|0,052|| align=right|1,95|| align=right|4,079||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81385)||2000 GM72|| align=right|14,9|| align=right|2,558|| align=right|0,243|| align=right|4,52|| align=right|4,092||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81386)||2000 GT73|| align=right|14,9|| align=right|2,603|| align=right|0,027|| align=right|22,81|| align=right|4,200||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81387)||2000 GD75|| align=right|14,5|| align=right|2,999|| align=right|0,100|| align=right|9,61|| align=right|5,192||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81388)||2000 GG75|| align=right|14,7|| align=right|2,595|| align=right|0,110|| align=right|9,66|| align=right|4,180||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81389)||2000 GR78|| align=right|15,7|| align=right|2,601|| align=right|0,222|| align=right|3,33|| align=right|4,194||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81390)||2000 GB79|| align=right|15,0|| align=right|2,730|| align=right|0,092|| align=right|8,51|| align=right|4,510||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81391)||2000 GP79|| align=right|15,3|| align=right|2,980|| align=right|0,114|| align=right|1,54|| align=right|5,143||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81392)||2000 GH81|| align=right|14,8|| align=right|2,804|| align=right|0,089|| align=right|2,00|| align=right|4,694||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81393)||2000 GL81|| align=right|16,0|| align=right|2,573|| align=right|0,245|| align=right|10,98|| align=right|4,127||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81394)||2000 GV82|| align=right|14,7|| align=right|2,620|| align=right|0,315|| align=right|29,33|| align=right|4,241||MBA||7. april 2000||Haleakala||NEAT
|-
|(81395)||2000 GK83|| align=right|15,6|| align=right|2,627|| align=right|0,226|| align=right|12,99|| align=right|4,257||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81396)||2000 GO83|| align=right|15,8|| align=right|2,416|| align=right|0,079|| align=right|7,05|| align=right|3,755||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81397)||2000 GZ83|| align=right|15,1|| align=right|2,616|| align=right|0,163|| align=right|6,09|| align=right|4,230||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81398)||2000 GP84|| align=right|15,9|| align=right|2,607|| align=right|0,111|| align=right|9,23|| align=right|4,209||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81399)||2000 GY84|| align=right|14,2|| align=right|2,726|| align=right|0,168|| align=right|13,54|| align=right|4,499||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81400)||2000 GA85|| align=right|15,0|| align=right|2,350|| align=right|0,283|| align=right|14,87|| align=right|3,601||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81401)||2000 GB85|| align=right|16,0|| align=right|2,566|| align=right|0,139|| align=right|13,89|| align=right|4,110||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81402)||2000 GC85|| align=right|14,8|| align=right|2,601|| align=right|0,130|| align=right|15,93|| align=right|4,193||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81403)||2000 GD85|| align=right|14,3|| align=right|2,604|| align=right|0,176|| align=right|14,13|| align=right|4,201||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81404)||2000 GV85|| align=right|15,6|| align=right|2,578|| align=right|0,127|| align=right|13,78|| align=right|4,139||MBA||3. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81405)||2000 GJ86|| align=right|14,8|| align=right|2,605|| align=right|0,125|| align=right|15,96|| align=right|4,205||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81406)||2000 GL86|| align=right|14,6|| align=right|2,389|| align=right|0,204|| align=right|10,25|| align=right|3,692||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81407)||2000 GO88|| align=right|14,4|| align=right|2,657|| align=right|0,041|| align=right|15,45|| align=right|4,331||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81408)||2000 GU88|| align=right|15,4|| align=right|2,479|| align=right|0,131|| align=right|7,45|| align=right|3,902||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81409)||2000 GO89|| align=right|14,5|| align=right|2,468|| align=right|0,263|| align=right|8,40|| align=right|3,877||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81410)||2000 GT90|| align=right|14,6|| align=right|2,717|| align=right|0,165|| align=right|18,09|| align=right|4,479||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81411)||2000 GT91|| align=right|15,3|| align=right|2,696|| align=right|0,144|| align=right|14,54|| align=right|4,427||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81412)||2000 GE92|| align=right|15,0|| align=right|2,638|| align=right|0,115|| align=right|14,36|| align=right|4,284||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81413)||2000 GF95|| align=right|15,1|| align=right|2,614|| align=right|0,241|| align=right|4,61|| align=right|4,226||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81414)||2000 GH97|| align=right|15,6|| align=right|2,429|| align=right|0,117|| align=right|5,65|| align=right|3,784||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81415)||2000 GV97|| align=right|15,5|| align=right|2,538|| align=right|0,047|| align=right|3,43|| align=right|4,043||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81416)||2000 GH99|| align=right|15,1|| align=right|2,626|| align=right|0,152|| align=right|3,86|| align=right|4,256||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81417)||2000 GJ99|| align=right|15,7|| align=right|2,631|| align=right|0,117|| align=right|12,19|| align=right|4,266||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81418)||2000 GR99|| align=right|14,9|| align=right|2,773|| align=right|0,210|| align=right|5,10|| align=right|4,617||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81419)||2000 GJ100|| align=right|15,2|| align=right|2,586|| align=right|0,085|| align=right|4,29|| align=right|4,159||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81420)||2000 GQ100|| align=right|14,9|| align=right|2,799|| align=right|0,155|| align=right|7,99|| align=right|4,682||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81421)||2000 GX100|| align=right|15,3|| align=right|2,677|| align=right|0,097|| align=right|7,70|| align=right|4,380||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81422)||2000 GQ101|| align=right|16,2|| align=right|2,476|| align=right|0,109|| align=right|7,44|| align=right|3,896||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81423)||2000 GV101|| align=right|15,5|| align=right|2,434|| align=right|0,063|| align=right|13,17|| align=right|3,797||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81424)||2000 GA102|| align=right|14,9|| align=right|2,560|| align=right|0,217|| align=right|3,61|| align=right|4,095||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81425)||2000 GH102|| align=right|16,0|| align=right|2,524|| align=right|0,150|| align=right|4,54|| align=right|4,009||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81426)||2000 GS103|| align=right|15,9|| align=right|2,613|| align=right|0,140|| align=right|10,73|| align=right|4,222||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81427)||2000 GR104|| align=right|15,1|| align=right|2,642|| align=right|0,109|| align=right|4,51|| align=right|4,292||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81428)||2000 GV104|| align=right|16,0|| align=right|2,468|| align=right|0,169|| align=right|3,69|| align=right|3,876||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81429)||2000 GE106|| align=right|14,4|| align=right|2,652|| align=right|0,194|| align=right|11,26|| align=right|4,318||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81430)||2000 GM106|| align=right|14,5|| align=right|2,623|| align=right|0,109|| align=right|2,22|| align=right|4,248||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81431)||2000 GU106|| align=right|14,3|| align=right|2,760|| align=right|0,121|| align=right|9,20|| align=right|4,584||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81432)||2000 GL107|| align=right|14,6|| align=right|2,780|| align=right|0,105|| align=right|8,94|| align=right|4,634||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81433)||2000 GC108|| align=right|14,3|| align=right|2,619|| align=right|0,210|| align=right|5,24|| align=right|4,237||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81434)||2000 GR109|| align=right|15,4|| align=right|2,516|| align=right|0,161|| align=right|12,73|| align=right|3,990||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81435)||2000 GS109|| align=right|15,5|| align=right|2,742|| align=right|0,174|| align=right|5,54|| align=right|4,539||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81436)||2000 GC110|| align=right|16,1|| align=right|2,550|| align=right|0,165|| align=right|8,15|| align=right|4,072||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81437)||2000 GL110|| align=right|15,9|| align=right|2,567|| align=right|0,132|| align=right|14,26|| align=right|4,111||MBA||2. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81438)||2000 GZ111|| align=right|14,9|| align=right|2,770|| align=right|0,053|| align=right|5,51|| align=right|4,610||MBA||3. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81439)||2000 GQ112|| align=right|15,6|| align=right|2,690|| align=right|0,032|| align=right|14,56|| align=right|4,412||MBA||4. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81440)||2000 GU112|| align=right|14,4|| align=right|2,673|| align=right|0,269|| align=right|13,66|| align=right|4,368||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81441)||2000 GA114|| align=right|15,2|| align=right|2,773|| align=right|0,128|| align=right|4,16|| align=right|4,618||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81442)||2000 GO114|| align=right|14,8|| align=right|2,739|| align=right|0,059|| align=right|4,46|| align=right|4,532||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81443)||2000 GV114|| align=right|15,2|| align=right|2,556|| align=right|0,063|| align=right|2,87|| align=right|4,086||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81444)||2000 GR117|| align=right|16,4|| align=right|2,555|| align=right|0,179|| align=right|2,93|| align=right|4,083||MBA||2. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81445)||2000 GJ121|| align=right|16,0|| align=right|2,688|| align=right|0,230|| align=right|2,22|| align=right|4,407||MBA||6. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81446)||2000 GH123|| align=right|14,9|| align=right|2,756|| align=right|0,142|| align=right|3,47|| align=right|4,574||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81447)||2000 GJ123|| align=right|16,2|| align=right|2,662|| align=right|0,166|| align=right|12,52|| align=right|4,343||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81448)||2000 GV123|| align=right|14,8|| align=right|2,479|| align=right|0,169|| align=right|7,58|| align=right|3,903||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81449)||2000 GJ124|| align=right|14,6|| align=right|2,593|| align=right|0,250|| align=right|11,22|| align=right|4,175||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81450)||2000 GD125|| align=right|14,8|| align=right|2,667|| align=right|0,138|| align=right|13,27|| align=right|4,354||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81451)||2000 GG125|| align=right|15,1|| align=right|2,528|| align=right|0,099|| align=right|5,83|| align=right|4,018||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81452)||2000 GQ125|| align=right|14,5|| align=right|2,552|| align=right|0,081|| align=right|14,46|| align=right|4,077||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81453)||2000 GN126|| align=right|14,2|| align=right|2,606|| align=right|0,195|| align=right|13,67|| align=right|4,207||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81454)||2000 GW126|| align=right|15,0|| align=right|2,630|| align=right|0,186|| align=right|10,19|| align=right|4,263||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81455)||2000 GS127|| align=right|15,0|| align=right|2,581|| align=right|0,167|| align=right|30,49|| align=right|4,146||MBA||6. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81456)||2000 GZ128|| align=right|15,3|| align=right|2,750|| align=right|0,165|| align=right|1,87|| align=right|4,559||MBA||5. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81457)||2000 GF130|| align=right|15,5|| align=right|2,750|| align=right|0,147|| align=right|4,75|| align=right|4,560||MBA||5. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81458)||2000 GL131|| align=right|16,2|| align=right|2,647|| align=right|0,239|| align=right|6,03|| align=right|4,306||MBA||7. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81459)||2000 GE132|| align=right|14,9|| align=right|3,066|| align=right|0,097|| align=right|9,74|| align=right|5,367||MBA||10. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81460)||2000 GK133|| align=right|15,2|| align=right|2,558|| align=right|0,064|| align=right|14,56|| align=right|4,090||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81461)||2000 GV134|| align=right|15,1|| align=right|2,694|| align=right|0,177|| align=right|7,30|| align=right|4,420||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81462)||2000 GW134|| align=right|15,1|| align=right|2,758|| align=right|0,177|| align=right|7,87|| align=right|4,579||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81463)||2000 GA135|| align=right|15,1|| align=right|2,652|| align=right|0,074|| align=right|14,32|| align=right|4,319||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81464)||2000 GF135|| align=right|14,9|| align=right|2,640|| align=right|0,112|| align=right|7,70|| align=right|4,289||MBA||8. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81465)||2000 GN136|| align=right|14,8|| align=right|2,689|| align=right|0,198|| align=right|14,10|| align=right|4,409||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81466)||2000 GC137|| align=right|15,4|| align=right|2,525|| align=right|0,096|| align=right|12,46|| align=right|4,012||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81467)||2000 GH137|| align=right|14,9|| align=right|2,672|| align=right|0,164|| align=right|13,29|| align=right|4,367||MBA||12. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81468)||2000 GS137|| align=right|14,4|| align=right|2,602|| align=right|0,095|| align=right|13,38|| align=right|4,197||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81469)||2000 GU137|| align=right|14,5|| align=right|2,617|| align=right|0,041|| align=right|13,93|| align=right|4,232||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81470)||2000 GX137|| align=right|14,6|| align=right|2,677|| align=right|0,113|| align=right|14,16|| align=right|4,379||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81471)||2000 GY138|| align=right|14,9|| align=right|2,785|| align=right|0,199|| align=right|14,32|| align=right|4,647||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81472)||2000 GE139|| align=right|14,6|| align=right|2,630|| align=right|0,120|| align=right|11,31|| align=right|4,266||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81473)||2000 GS139|| align=right|14,9|| align=right|2,625|| align=right|0,153|| align=right|14,96|| align=right|4,251||MBA||4. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81474)||2000 GE141|| align=right|15,9|| align=right|2,597|| align=right|0,124|| align=right|1,83|| align=right|4,184||MBA||6. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81475)||2000 GG141|| align=right|15,1|| align=right|2,651|| align=right|0,202|| align=right|12,44|| align=right|4,315||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81476)||2000 GH141|| align=right|15,8|| align=right|2,461|| align=right|0,213|| align=right|9,03|| align=right|3,860||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81477)||2000 GU141|| align=right|15,3|| align=right|2,736|| align=right|0,106|| align=right|13,20|| align=right|4,525||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81478)||2000 GF142|| align=right|14,9|| align=right|2,680|| align=right|0,079|| align=right|15,15|| align=right|4,386||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81479)||2000 GX142|| align=right|15,1|| align=right|2,578|| align=right|0,182|| align=right|12,10|| align=right|4,140||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81480)||2000 GH143|| align=right|15,5|| align=right|2,615|| align=right|0,146|| align=right|14,99|| align=right|4,227||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81481)||2000 GF146|| align=right|16,6|| align=right|2,664|| align=right|0,108|| align=right|5,26|| align=right|4,347||MBA||12. april 2000||Kitt Peak||Spacewatch
|-
|(81482)||2000 GN148|| align=right|14,8|| align=right|2,632|| align=right|0,234|| align=right|23,66|| align=right|4,270||MBA||5. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81483)||2000 GB153|| align=right|16,0|| align=right|2,546|| align=right|0,112|| align=right|16,47|| align=right|4,063||MBA||6. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81484)||2000 GF153|| align=right|14,2|| align=right|2,588|| align=right|0,176|| align=right|8,29|| align=right|4,162||MBA||6. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81485)||2000 GN153|| align=right|14,3|| align=right|2,723|| align=right|0,094|| align=right|5,99|| align=right|4,492||MBA||6. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81486)||2000 GA154|| align=right|14,3|| align=right|2,743|| align=right|0,109|| align=right|11,35|| align=right|4,543||MBA||6. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81487)||2000 GV154|| align=right|14,3|| align=right|2,789|| align=right|0,088|| align=right|4,95|| align=right|4,657||MBA||6. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81488)||2000 GC155|| align=right|15,4|| align=right|2,536|| align=right|0,142|| align=right|4,59|| align=right|4,038||MBA||6. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81489)||2000 GM155|| align=right|15,8|| align=right|2,686|| align=right|0,072|| align=right|2,73|| align=right|4,402||MBA||6. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81490)||2000 GP155|| align=right|16,2|| align=right|2,572|| align=right|0,157|| align=right|3,19|| align=right|4,124||MBA||6. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81491)||2000 GB156|| align=right|15,8|| align=right|2,721|| align=right|0,054|| align=right|3,75|| align=right|4,488||MBA||6. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81492)||2000 GK157|| align=right|14,8|| align=right|2,596|| align=right|0,133|| align=right|14,74|| align=right|4,182||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81493)||2000 GE158|| align=right|16,4|| align=right|2,511|| align=right|0,117|| align=right|5,30|| align=right|3,979||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81494)||2000 GT158|| align=right|14,6|| align=right|2,418|| align=right|0,072|| align=right|5,33|| align=right|3,759||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81495)||2000 GU158|| align=right|16,4|| align=right|2,640|| align=right|0,099|| align=right|12,31|| align=right|4,289||MBA||7. april 2000||Anderson Mesa||LONEOS
|-
|(81496)||2000 GH159|| align=right|15,3|| align=right|2,535|| align=right|0,192|| align=right|8,41|| align=right|4,036||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81497)||2000 GN159|| align=right|15,0|| align=right|2,450|| align=right|0,099|| align=right|5,53|| align=right|3,833||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81498)||2000 GO159|| align=right|14,4|| align=right|2,418|| align=right|0,216|| align=right|6,40|| align=right|3,759||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81499)||2000 GD160|| align=right|14,5|| align=right|2,601|| align=right|0,109|| align=right|6,81|| align=right|4,193||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|-
|(81500)||2000 GO160|| align=right|14,7|| align=right|2,729|| align=right|0,118|| align=right|5,07|| align=right|4,508||MBA||7. april 2000||Socorro, Nova Mehika||LINEAR]
|}

Podatki uporabljeni z dovoljenjem / Data used with permission © IAU: Minor Planet Center.

Seznami asteroidov